Яков Моисеевич Мороз (Мороз-Иосема, Иоссем-Мороз) (1898 — 21 января 1940, Москва) — начальник Ухтпечлага с момента основания и до расформирования, старший майор государственной безопасности (1936).

Биография 
Родился в семье кустарей-кожевников, еврей. Получил низшее образование, окончив два класса, затем самоучка. С 1914 по 1916 год состоял в партии «Поалей Цион». Рабочий-строгальщик в Оренбурге, там же в мае 1918 года был принят в партию большевиков. В 1918—1919 годах красногвардеец, следователь и член военного трибунала ВЧК. В 1919—1928 годах чекист в системе ОГПУ в городе Баку.

В феврале 1929 года в связи с делом Азербайджанского ГПУ коллегией ОГПУ приговорён к семи годам лишения свободы как участник незаконного расстрела рабочего (за превышение власти). В сентябре 1931 года по пересмотру дел Президиумом ВЦИК освобождён досрочно, а ОГПУ восстановило его на работе в своих органах. Тогда же решением Центральной контрольной комиссии по ходатайству членов ЦК ВКП(б) Орджоникидзе и Ягоды восстановлен в рядах партии. Со 2 ноября 1929 года начальник Ухтинской экспедиции Управления северных лагерей ОГПУ особого назначения (УСЕВЛОН), с июля 1931 по август 1938 года начальник Ухтпечлага ОГПУ—НКВД. Проживал в Коми АССР, посёлок Чибью.

В 1938 году Я. М. Морозу были предъявлены обвинения в «преступной бесхозяйственности» и «пособничестве врагам народа». Арестован 21 августа 1938 года, а через 5 дней, 26 августа на собрании партийного актива лагеря одобрен приказ НКВД о снятии с работы и предании суду бывшего начальника Ухтпечлага Я. М. Мороза и главного инженера Ю. К. Максимовича. 16 сентября на собрании членов ВКП(б) управления и политотдела Ухтпечлага Я. М. Мороз как враг народа, проводивший организованную вредительскую деятельность в лагере, исключён из рядов ВКП(б). Приговорён Военной коллегией Верховного суда СССР (ВКВС) 19 января 1940 года по обвинению в участии в контрреволюционной террористической заговорщической организации. Расстрелян через два дня после вынесения приговора 21 января. Захоронен на территории Донского кладбища. Определением ВКВС СССР от 18 ноября 1958 года реабилитирован.

Звания 
 старший майор государственной безопасности, 19 июля 1936 года.

Награды 
 орден Красного Знамени и именное оружие за борьбу с бандитизмом на Каспии (постановление ЦИК СССР в 1925 году).
 орден Трудового Красного Знамени за освоение богатств Севера (3 апреля 1936 года).
 приказом ОГПУ № 32 от 20 февраля 1933 года нефтяному промыслу № 3 на реке Яреге было присвоено имя Я. М. Мороза.

Воспоминания бывших заключённых 

Знаменитый Мороз — начальник Ухтинских лагерей заявлял, что ему не нужны ни машины, ни лошади: «дайте побольше з/к — и он построит железную дорогу не только до Воркуты, а и через Северный полюс». Деятель этот был готов мостить болота заключёнными, бросал их запросто работать в стылую зимнюю тайгу без палаток — у костра погреются! — без котлов для варки пищи — обойдутся без горячего! Но так как никто с него не спрашивал за «потери в живой силе», то и пользовался он до поры до времени славой энергичного, инициативного деятеля. Я видел Мороза возле локомотива — первенца будущего движения, только что НА РУКАХ выгруженного с понтона. Мороз витийствовал перед свитой — необходимо, мол, срочно, развести пары, чтобы тотчас — до прокладки рельсов! — огласить окрестности паровозным гудком. Тут же было отдано распоряжение: натаскать воды в котел и разжечь топку!

Литература 
 Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил НКВД. 1934—1941: Справочник. М.: Звенья, 1999, С. 108—109;
 Канева А. Н. Ухпечлаг: Страницы истории // Покаяние: Мартиролог. — Т. 8. — Ч. 1 / Сост. Зеленская Е. А., Рогачев М. Б.. — Сыктывкар, 2005., С. 143—144;

Примечания

Ссылки 
 Виртуальный музей ГУЛага
 «Хозяин Ухтпечлага»
 Сильней симфоний и стихов. Город после ГУЛАГа
 Память о бесправии
 Краткая биография

Начальники лагерных управлений ГУЛАГа
Репрессированные сотрудники НКВД
Расстрелянные в РСФСР
Похороненные в общих могилах Донского кладбища
Казнённые в 1940 году